«We Ride» () — третий сингл барбадосской певицы Рианны из её второго студийного альбома A Girl like Me (2006), выпущенный 21 августа 2006 года.

О песне 
«We Ride» написана Макебой Риддик, Миккелом Сторлеером Эриксеном и Тором Эриком Хермансеном, и спродюсирована Эриксеном и Хермансеном под сценическим названием их команды StarGate. Рианна объяснила причины выбора песни «We Ride» в качестве третьего сингла с альбома в интервью с Кори Моссом из MTV. Певица заявила, что вместо того, чтобы спросить свой лейбл и менеджмент, какая песня должна быть выпущена после «Unfaithful», Рианна взглянула на iTunes, чтобы посмотреть, какая её самая скачиваемая песня после первого сингла с альбома «SOS» и «Unfaithful» и заявила, что «We Ride» была третьей по популярности, сказав: «Из всех моих песен, доступных для продажи на iTunes, „We Ride“ была третьей самой скачиваемой после „SOS“ и „Unfaithful“… Это хорошая обратная связь, так что я хочу дать поклонникам то, что они хотят». «We Ride» была выпущена как третий сингл на американском радио 21 августа 2006 года, и была выпущена на некоторых европейских территориях как CD-сингл в октябре и ноябре 2006 года. В Австралии песня была выпущена как мини-альбом (EP) 30 октября 2006 года, который включал ремиксы на «We Ride» и предыдущий сингл с альбома «Unfaithful».

История релиза

Участники записи

запись 

Записано в Battery Studios, Нью-Йорк , Нью-Йорк ; Студия звукозаписи Loft, Бронксвилл , Нью-Йорк ; Blue Wave Studio, Святой Филипп, Барбадос ; и Hinge Studios , Чикаго , Иллинойс.

персонал 

 Написание песен  - Макеба Риддик , Миккель Эриксен, Тор Эрик Хермансен
 Производство  - StarGate
 Вокальное проектирование и запись - Миккель Эриксен, Аль Хембергер, Джеймс Аувертер
 Сведение - Фил Тан
 Вокальное производство - Эван Роджерс, Карл Штуркен
 Инструменты - Миккель Эриксен, Тор Эрик Хермансен
 Ведущий и фоновый вокал - Рианна

Примечания 

Песни Рианны
Синглы Def Jam Recordings
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Ритм-энд-блюз-баллады